Тиджани Рейндерс (; 29 июля 1998, Зволле, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба АЗ.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Зволле». В основном составе команды дебютировал 13 августа 2017 года, матчем с «Родой». Игра завершилась победой со счётом 4:2. Больше игровой практики полузащитник не получал, так как та встреча стала единственной в составе клуба.

Спустя две недели, перешёл на правах свободного агента в АЗ. Контракт заключён сроком на 3 года. Выступает в дубле клуба, «Йонг АЗ».

В январе 2020 года перешёл на правах аренды в «Валвейк».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте сайте АЗ

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Валвейк»